Csehország
 Pavlice, település a Znojmói járásban
 Szlovákia
 Páld (szlovákul Pavlice), település a Nagyszombati kerületben, a Nagyszombati járásban